La Colombe kan syfta på:
 La Colombe, Loir-et-Cher
 La Colombe, Manche